Balhorn steht für:
 Balhorn, Ortsteil von Bad Emstal, Landkreis Kassel, Hessen
 Balhorn (Wüstung), Wüstung westlich von Paderborn, Nordrhein-Westfalen

Balhorn ist der Familienname folgender Personen:
 Andrés Balhorn (* 1963), deutscher Sänger, Autor, Komponist und Musikproduzent

 Rainer Balhorn (1955–1970), deutsches Todesopfer an der innerdeutschen Grenze

Siehe auch:
 Ballhorn